Mouse, termine inglese che significa topo, si riferisce a:

Computer 
 Mouse – dispositivo per computer
 Mouse Apple – compagnia che per prima ha reso nota al grande pubblico l'interfaccia grafica
 Mousepad – tappettino da scrivania sul quale scorre il mouse
 Mouse gesture – combinazione di movimenti e click del dispositivo di puntamento

Musica 
 Mouse Music – album dei Two Fingerz
 Mouse on Mars – duo musicale proveniente dalla Germania

Altro 
 Mouse - drama coreano del 2021
 Mouse – fumetto giapponese
 Mousehole – villaggio di pescatori sulla Manica
 Mouse Playstation – videogioco

Pagine correlate 
 Mousetrap